Cette page présente le bilan saison par saison du Stade lavallois en Coupe de France.

Tableau

Notes et références 

Stade lavallois